Lodemann ist der Familienname folgender Personen:

 André Lodemann (* 1970), deutscher DJ, Komponist, Musikproduzent und Labelgründer
 Carl Hermann Lodemann (1857–1897), deutscher Jurist und Landrat 
 Christian Lodemann (1805–1878), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Erich Lodemann (* 26. Oktober 1909; † 24. Oktober 1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Georg Lodemann (1827–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Hermann Lodemann (1869–1944), deutscher Kommunalbeamter
 Jürgen Lodemann (* 1936), deutscher Schriftsteller und Fernsehjournalist

Lodemann bezeichnet

 Lodemannbrücke, 1963 in Hannover für Fußgänger und Fahrradfahrer über die Ihme errichtete Schrägseilbrücke